Ма́рфа Вячесла́вовна Ще́пкина (30 марта 1894, Москва — 23 февраля 1984, Москва) — русский и советский - и , , Заслуженный работник культуры РСФСР, , в 1919—1981 годы работала в Государственном историческом музее.

Биография 
Марфа Вячеславовна Щепкина, правнучка актёра Михаила Семёновича Щепкина, родилась в Москве, в семье палеографа и историка древнерусского искусства Вячеслава Николаевича Щепкина. В 1919 году окончила историко-филологический факультет Московских Высших женских курсов и пришла на работу в Государственный исторический музей в котором работала всю свою жизнь.

В 1954 году стала заведующей отделом древних рукописей и старопечатных книг, с 1976 года — научный консультант.

В 1964 году защитила докторскую диссертацию по расшифровке новгородских берестяных грамот. Автор трудов в области изучения древних летописных сводов, церковных рукописных книг, книжных миниатюр и произведений прикладного искусства. Отдельную область научного интереса М. В. Щепкиной составляло «Слово о полку Игореве».

Сочинения 
 «Изображение русских исторических лиц в шитье XV века», 1954 год;
 «Болгарская миниатюра XIV века», 1963 год;
 «Миниатюры Хлудовской псалтыри», 1977 год.

Награды и звания 
 Орден «Кирилл и Мефодий» I степени (Болгария).
 Заслуженный работник культуры РСФСР (1966).

См. также 
 Пелена Елены Волошанки

Литература 
 Марфа Вячеславовна Щепкина (30 марта 1894 г. — 23 февраля 1984 г.): Список научных трудов М. В. Щепкиной // ТОДРЛ. 1985. Т. 38. С. 537—539.

Примечания

Ссылки 
 Щепкина Марфа Вячеславовна (биография)

Сотрудники Государственного исторического музея
Женщины-историки
Музееведы